Satellite může být:

 Satellite (album) – album skupiny P.O.D.
 Satellite (píseň) – píseň zpěvačky Leny Meyer-Landrut
 Satellite Award – televizní a filmové ocenění

Související články 
 satelit